Pearson –  miasto w USA, w stanie Georgia
 Pearson – przedsiębiorstwo

Osoby 
 Alfred John Pearson – amerykański polityk i dyplomata
 April Janet Pearson – angielska aktorka
 Arthur Anselm Pearson – angielski mykolog
 Dave Pearson – angielski, międzynarodowy sędzia rugby
 Drew Pearson – amerykański dziennikarz prasowy i radiowy
 Karl Pearson – angielski matematyk
 Lester Bowles Pearson – premier Kanady
 Malcolm Everard MacLaren Pearson – brytyjski biznesmen i polityk
 Nick Pearson – amerykański łyżwiarz szybki
 Nigel Graham Pearson – angielski trener piłkarski oraz piłkarz
 Oliver Paynie Pearson – amerykański zoolog
 Pauletta Pearson Washington – amerykańska aktorka
 Puggy Pearson (Walter Clyde Pearson) – amerykański pokerzysta zawodowy
 Sally McLellan-Pearson – australijska lekkoatletka
 Stephen Pearson – szkocki piłkarz
 Todd Robert Pearson – australijski pływak
 Weetman Pearson, 3. wicehrabia Cowdray (Weetman John Churchill Pearson) – brytyjski arystokrata i wojskowy

Zobacz też 
 (29458) Pearson (1997 SJ11) – planetoida z pasa głównego asteroid
 Port lotniczy Toronto-Lester B. Pearson
 Współczynnik korelacji Pearsona
 Symbol Pearsona (notacja Pearsona)
 Zespół Pearsona (zespół szpikowo-trzustkowy Pearsona) – rzadka choroba mitochondrialna